Ильяр () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 19 км². Население — 405 человек (на 2020 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Íllar 
 Íllar

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии